Tractat d'Adrianòpolis (1460): Vlad III es reconeix tributari de Mehmet II
 Tractat d'Adrianòpolis (1713)
 Tractat d'Adrianòpolis (1829) també anomenat tractat d'Edirne